Немиро́вич-Да́нченко — фамилия. Известные носители:
 
 Немирович-Данченко, Владимир Иванович (1858—1943) — драматург и театральный режиссёр, один из основателей Московского художественного театра.
 Немирович-Данченко, Георгий Владимирович (1889—1939) — белоэмигрантский журналист и публицист, участник Белого и раннего нацистского движений.
 Немирович-Данченко, Зоя Разумниковна (более известна под фамилией Кочетова; 1857—1892) — академическая певица, артистка московской оперы.

См. также 
 Немировичи-Данченко — о дворянском роде
 Данченко
 Немирович

</noinclude>